Wood är ett relativt vanligt efternamn i engelskspråkiga länder med betydelsen skog eller trä. Det är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Wood

 Andrew Wood
 Anna Wood
 Anne Wood
 Anthony Wood

 Beatrice Wood
 Bebe Wood
 Bobby Wood
 Brenton Wood

 Charles Wood
 Charles Wood, 1:e viscount Halifax
 Charles Wood, 2:e viscount Halifax
 Chris Wood
 Chris Wood (skådespelare)
 Craig Wood
 Cynthia Wood

 Danny Wood

 Ed Wood
 Edward Wood, 1:e earl av Halifax
 Elijah Wood
 Evan Rachel Wood
 Evelyn Wood

 George Tyler Wood
 Grant Wood

 Harry Edwin Wood
 Henry Wood

 Ivor Wood

 Jake Wood
 James Wood (politiker)
 John Wood, flera personer
 John Wood (guvernör)
 John Wood (kanotist)
 John Wood (musikproducent)

 Kingsley Wood

 Lana Wood
 Leon Wood
 Leonard Wood

 Mark Wood, flera personer
 Mark Wood (skådespelare)
 Mark Wood (violinist)
 Martin Wood
 Matthew Wood
 Matthew Russell Wood
 Mervyn Wood
 Michael M. Wood
 Mike Wood
 Miles Wood
 Morris Wood

 Natalie Wood

 Peggy Wood

 Randy Wood
 Reuben Wood
 Robert Williams Wood
 Ronnie Wood
 Rose Wood
 Roy Wood
 Roy Wood (fotbollsspelare)
 Ryan Woodie Wood

 Sam Wood
 Sidney Wood
 Steven Wood

 Victoria Wood

 William Wood, 1:e baron Hatherley
 Wally Wood

Se även
 Woods (efternamn)

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn
Engelska efternamn